

Anno 
 9 – o 9 d.C.

Cinema 
 9  – film di Ümit Ünal del 2002
 9 – cortometraggio del 2005
 9 – film del 2009

Matematica 
 9 – numero naturale

Musica 
 9 – album dei Public Image Ltd. del 1989
 9 – album dei Mercyful Fate del 1999
 9 – album di Eros Ramazzotti del 2003
 9 – album di Lara Fabian del 2005
 9 – album di Damien Rice del 2006
 9 – album di autori vari del 2010
 9 – album degli Alice Nine del 2012
 9 – album dei Negrita del 2015
 9 – album di Cashmere Cat del 2017
 9 – album di Lil' Kim del 2019

Altro 

 Autostrada A9
 Strada statale 9

Pagine correlate 
 Nove (disambigua)
 Nine